Алексе́й Влади́мирович Куле́ба  (укр. Олексій Володимирович Кулеба; род. , Киев, УССР) — украинский государственный, общественный и политический деятель, участник боевых действий по отражению агрессии РФ против Украины. С 24 января 2023 года — заместитель руководителя Офиса президента Украины. С 2022 по 2023 год — Председатель Киевской областной государственной администрации.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий (2021—2022). Директор Департамента городского благоустройства Киевского городского совета (2019—2021), депутат Ржищевского городского совета Киевской области (2010—2015). Кандидат наук по государственному управлению (2013).

Биография 
Родился 8 августа 1983 года в Киеве, в семье журналиста и писателя Владимира Кулебы.

Образование 
В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «Международная экономика», квалификация магистра по международной экономике.

С 2005 по 2008 год учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Кандидат наук по государственному управлению.

Карьера 
2005 — менеджер коммунального предприятия Киевского областного совета «Киев-медиа», в Киеве

2005—2008 — помощник народного депутата Украины.

2007—2010 — генеральный директор ООО «Хонин и партнеры».

2010 — старший педагог кафедры организации самоуправления ПАО "Высшее учебное заведение «Межрегиональная Академия управления персоналом».

2010—2015 — депутат Ржищевского городского совета Киевской области.

2014 — помощник депутата Киевского городского совета на общественных началах.

2015—2016 — преподаватель кафедры правоведения и отраслевых юридических дисциплин Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

2016—2017 — советник генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда города Киева «Плес» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) (на общественных началах).

2018—2019 — генеральный директор ООО «Asper», г. Киев.

2019—2020 — директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

С 1 января 2021 по 7 февраль 2022 — первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

С 8 февраля 2022 года по 15 марта 2022 года — председатель Киевской областной государственной администрации.

Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, президент Украины Владимир Зеленский 15 марта назначил нового главу областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединённых сил. Алексей Кулеба с 16 марта помогает военному руководству.

С марта по май 2022 года — руководитель группы советников вне штата начальника Киевской областной военной государственной администрации

С 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года — председатель Киевской областной государственной администрации.

С 24 января 2023 года — заместитель руководителя офиса президента Украины.

Общественная деятельность 
В 2001 году основал Общественную организацию «Школа баскетбола». С 2001 по 2019 год был руководителем ОО «Школа баскетбола».

Семья 
Женат на Галине Дмитриченко-Кулебе, у него двое дочерей.

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (24 марта 2022 года) — за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Киевской ОГА
 Киевсовет назначил новых заместителей мэра по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий // Сайт Киевского городского Совета, 08.12.2020
 Руководство КГГА // Официальный портал г. Киева
 Алексей Кулеба — профиль на официальном интернет-портале сайте Киевской городской государственной администрации
 Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА // Радио Свобода, 09.02.2022
 Киевсовет назначил четырёх новых заместителей Кличко по осуществлению самоуправляющихся полномочий // Интерфакс-Украина, 08.12.2020
 Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, — Кличко // Цензор. Нет, 03.04.2020
 Департамент городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация)
 Кулеба О. В. // Е-декларация, 2019

Помощники народных депутатов Украины
Председатели Киевской областной государственной администрации
Депутаты городских советов Украины
Кандидаты наук государственного управления
Преподаватели Киевского педагогического университета им. М.П. Драгоманова
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Родившиеся в Киеве
Страницы с непроверенными переводами